Методи Александров Лепавцов с псевдоним Лемето е български художник.

Биография 

Роден е на 12 май 1905 година в град Прилеп. Синът му Александър Лепавцов е политик и журналист. Учи в Художествената академия в Мюнхен, Прага и в Италия. Пет години от 1927 до 1933 година лежи в затвора Забела в Пожаревац, от които две години строг тъмничен затвор. Негови творби са изложени в градове като София, Варшава, Белград, Загреб, Прага, Рим, Мюнхен, Берлин, Брюксел, Берн, Женева и Чикаго. Той емигрира в София, България през 1941 година при анексията на Вардарска Македония. Става част от Дружеството на независимите художници, а по-късно – член на Съюза на художниците. Близки приятели на Лемето са някои от най-ярките представители на творческата интелигенция. През 1954 година се връща със семейството си в Югославия. През 1957 година се премества със семейството си в Ньошател, Швейцария, където рисува акварел и умира на 24 май 1983 година.

Родословие

Каталог 
 Metodi Lepavzov-Lemeto: peintre macédonien. 26e exposition Metodi Lepavzov-Lemeto du 16 février au 17 mars 1957. Galérie des amis des arts. Musée des beaux-arts Neuchâtel.

Бележки 

Северномакедонски художници
Родени в Прилеп
Български творци от Македония
Българи в Швейцария
Ньошателци
Методи